Бланка Еспума има више значења:

 Бланка Еспума (Алто Лусеро де Гутијерез Бариос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Бланка Еспума (Тлаколулан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику